Небоженко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Небоженко Віктор Сергійович (нар. 1953) — український політолог, соціолог, директор соціологічної служби «Український барометр».
 Небоженко Володимир Павлович (нар. 1941) — скульптор, народний художник України.
Прізвища на -енко